Marcelo Ribeiro (futebolista)
 Marcelo Ribeiro (juiz)

Desambiguação